«Ка́мо гряде́ши» — исторический роман польского писателя Генрика Сенкевича. В русских переводах назывался как «Quo vadis», так и «Куда идёшь» (в подлиннике:  — «Куда идёшь»).

Создание романа и его переводы 

Роман был написан с 1894 по 1896 год, по мере завершения отдельных частей они публиковались в периодической печати (Gazeta Polska, Czas и Dziennik Poznański). В 1896 году роман вышел отдельным изданием.

В кратчайшие сроки он был переведён на все основные европейские языки и принёс писателю мировую славу. Громадный успех романа во многом способствовал присуждению Сенкевичу в 1905 году Нобелевской премии по литературе (выдвигался шведским археологом Хансом Гильдебрандом). Всего роман был переведён более чем на 50 языков, в том числе на арабский и японский. Для многих языков роман «Quo vadis» остаётся единственным переведённым произведением Сенкевича.

На русском языке роман вышел в том же 1896 году под названием «Quo vadis». В связи с тем, что в названии романа использован язык католической церкви — латинский, некоторые русские переводчики озаглавливали его на церковно-славянском — «Камо грядеши» ().

Экранизации 
Роман многократно экранизировался. Первая экранизация была предпринята уже в 1901 году. Немые экранизации романа вышли также в 1913 и в  годах. Наибольшую известность получили три фильма:

 Экранизация 1951 года, США. Режиссёр Мервин Лерой. Главные роли — Роберт Тейлор (Виниций), Дебора Керр (Лигия), Лео Генн (Петроний), Питер Устинов (Нерон).
 Экранизация 1985 года, Италия-Франция-Югославия. Режиссёр Франко Росси. Главные роли — Клаус Мария Брандауэр (Нерон), Фредерик Форрест (Петроний).
 Экранизация 2001 года, Польша. Режиссёр Ежи Кавалерович. Главные роли — Павел Делонг (Виниций), Магдалена Мельцаж (Лигия), Богуслав Линда (Петроний).

Содержание 
«Камо грядеши» — единственный из исторических романов Сенкевича, специально не посвящённый истории Польши. Но даже в этом романе, действие которого относится к I веку н. э., фигурирует племя лигийцев, или лугиев, обитавшее на территории современной (западной) Польши, а также представители этого племени — Лигия и Урс. Действие романа развивается в Римской империи во время правления императора Нерона и охватывает период 64-68 гг.

Основная тема произведения — жизнь первых христиан римской общины и первые гонения на христиан в Римской империи.

Автор романа писал:
Вчитываясь в «Анналы», я не раз чувствовал, что во мне зреет мысль дать художественное противопоставление этих двух миров, один из которых являл собою всемогущую правящую силу административной машины, а другой представлял исключительно духовную силу.

Генрик Сенкевич сумел воссоздать картину Рима 60-х годов I века н. э. с большой исторической достоверностью. Кроме «Анналов» Тацита, источниками ему послужили произведения других античных авторов, а также труды историков. По словам писателя, при написании ни одного другого романа он столько не работал с историческими документами.

Почти всё действие романа проходит в Риме и его окрестностях. Подробно показан знаменитый римский пожар, который по преданию Нерон организовал сам, чтобы вызвать поэтическое вдохновение. Во время правления Нерона христиане впервые подверглись масштабному гонению, на них император возложил вину за пожар.

В это гонение мучениками стали апостолы Пётр и Павел, их смерть также описана в книге. Название романа писателю подсказало старинное предание: апостол Пётр после уничтожения почти всех христиан Рима тайно покидает город, за городом он встречает Христа и спрашивает у него: «Куда идешь, Господи?». Христос отвечает: «Раз ты оставляешь народ Мой, Я иду в Рим на новое распятие». После этого Пётр вернулся в Рим и принял мученическую смерть. Этому событию посвящена базилика Петра на Ватиканском холме, а также сохранившаяся до наших дней церковь-часовня «Quo vadis» на Виа Аппиа в Риме (вблизи древних Капенских ворот). В храме-часовне имеется бюст Сенкевича, поставленный польскими эмигрантами.

Отдельного внимания заслуживает личность Гая Петрония Арбитра, чья трагическая судьба также описана в книге. Будучи другом детства будущего императора Нерона и его ровесником, он не мог и предположить, во что в дальнейшем выльется правление этого безумного императора-комедианта. Нерон мнил себя выдающимся певцом, музыкантом и литератором, часто выступал на арене цирка и на многочисленных оргиях, при этом будучи не таким уж и талантливым, как сам мнил о себе. Петроний же, будучи человеком с тонкой душевной организацией, истинным ценителем настоящего искусства, не в силах был смотреть на то, как этот жалкий комедиант глумится над прекрасным. Его страшило даже то, что он был молод, и ему ещё долгие годы предстояло притворяться, что он восхищается «талантами» своего друга. Видя истинное лицо того, кем дорожил в детстве, он предпочитает покончить с собой, чтобы только не видеть, как все прекрасное поругано и оплевано, и будучи не в силах вынести разочарований, а также получив от Нервы информацию о подготовке приказа о самоубийстве, Петроний собирает вокруг себя своих друзей и устраивает им последний прощальный пир, на котором под звуки пения музыкантов вскрывает себе вены. Сенкевич пишет, что вместе с ним ушла из жизни и его возлюбленная рабыня Эвника. Перед смертью Петроний зачитывает гостям прощальное письмо Нерону, в котором излагает причины ухода из жизни:

«О, прошу тебя, не подумай, будто мне мерзит то, что ты убил мать, жену и брата, что ты сжег Рим и отправил в Эреб всех порядочных людей в твоем государстве. Нет, любезный правнук Хроноса! Смерть — удел человеческого стада, а от тебя ничего иного и ожидать нельзя было. Но ещё долгие, долгие годы терзать свои уши твоим пением, видеть твои домициевские тонкие ноги, дергающиеся в пиррейской пляске, слушать твою игру, твою декламацию и твои вирши, о жалкий провинциальный поэт — вот что стало мне невмоготу и пробудило желание умереть.» Вскоре Петроний и Эвника умирают от кровопотери.

Главные персонажи

Исторические 
 Гай Петроний — писатель, придворный Нерона
 Нерон — римский император
 Гай Софоний Тигеллин — префект претория, советник Нерона
 Апостол Пётр — библейский персонаж
 Апостол Павел — библейский персонаж
 Поппея Сабина — вторая жена Нерона
 Авл Плавтий — заслуженный военачальник
  — жена Авла Плавтия, в романе представлена как христианка (исторически это не подтверждено)

Вымышленные 
 Марк Виниций — молодой римский патриций, племянник Петрония
 Лигия — возлюбленная Виниция, дочь царя племени лигийцев, обитавших на территории современной Польши
 Урс — воин-лигиец, феноменальный силач и великан, телохранитель Лигии
 Хилон — бродячий философ-грек
 Кротон — начальник школы гладиаторов

Интересные факты 
Под впечатлением романа композитор Юлиус Фучик написал знаменитый марш «Выход гладиаторов». В соответствии с названием первая часть марша описывает выход гладиаторов на арену, вторая — их схватку, а третья — шествие и уход победителей.

Примечания

Ссылки 
 Текст романа 
 Оригинал романа на польском языке на pl.wikisource 
 Мемориальный сайт «Камо грядеши» Генрика Сенкевича 

Книги по алфавиту
Романы Генрика Сенкевича
Романы 1896 года
Исторические романы о I веке
Романы, по мотивам которых были созданы оперы
Романы о Древнем Риме
Нерон